Акулзинго има више значења:

 Акулзинго (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акулзинго (Сан Хосе Мијаватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Акулзинго (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акулзинго (Акулзинго, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику